Diplotaxis, een geslacht van kevers uit de familie bladsprietkevers (Scarabaeidae)
Diplotaxis,  een geslacht van eenjarige en overblijvende kruiden uit de kruisbloemenfamilie (Cruciferae oftewel Brassicaceae) (Zandkool)